Le patronyme Deborsu, Borsu, Borsus ou Borsut indique une origine toponymique belge en Wallonie : Borsu à Bois-et-Borsu et à Verlaine, dans la province de Liège.
 Une variante est Boursoit.

 Christophe Deborsu, journaliste belge de télévision ;
 Frédéric Deborsu, journaliste belge, frère de Christophe Deborsu et auteur du livre polémique Question(s) royale(s)''.

 Willy Borsus (1962-), homme politique belge.